Сандрово:

 Сандрово — село в Болгарии.
 Сандрово — деревня в Плесецком районе Архангельской области России.